Двірецька сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 Двірецька сільська рада — Житомирська область, Житомирський район
 Двірецька сільська рада — Хмельницька область, Ізяславський район